Grötskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Grötskäret, Korsholm, Österbotten, 
 Grötskäret, Kimitoön, Åboland,

Se även
Grytskär
Grytskäret
Grönskär (olika betydelser)